El término Ángulo exterior puede hacer referencia a:

 El ángulo exterior a una circunferencia; o

 El ángulo exterior de un polígono.